Было подтверждено, что пандемия коронавируса 2019-2020 годов достигла Белиза в марте 2020 года.

Предыстория 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус был причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чём было сообщено ВОЗ 31 декабря 2019 года.

Коэффициент летальности в случае COVID-19 был значительно ниже, чем при атипичной пневмонии в 2003 году, но передача была значительно выше, при этом и общее число погибших было довольно значительным.

Хронология

Март 2020 года 
Первый случай заболевания в этой стране был объявлен 23 марта, когда жительница Белиза вернулась в город Сан-Педро из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. О втором случае было объявлено 25 марта. Имелся непосредственный контакт с первым случаем.

Третий случай в Белизе был выявлен 29 марта у путешественника, возвратившегося в столицу Белиза из Нью-Йорка.

Апрель 2020 года 
Пятый подтверждённый случай коронавируса был обнаружен у белизского студента, вернувшегося из Флориды, США. В настоящее время он находится в самоизоляции в карантинном учреждении и не имеет никаких симптомов заболевания.

Превентивные меры 
В свете последних событий премьер-министр Дин Барроу объявил чрезвычайное положение в Сан-Педро. Жители  помещаются под обязательный карантин. Только самым необходимым работникам разрешено появляться на улицах. "Несанкционированным судам будет запрещено прибывать на остров или покидать его", — говорится в заявлении Правительства. В настоящее время Министерство здравоохранения отслеживает всех, кто мог контактировать с белизской женщиной, от которой был получен положительный результат на COVID-19.

Премьер-министр Дин Барроу также закрыл школы 20 марта с тем, чтобы открыть их 20 апреля в случае каких-либо изменений в ситуации. Он запретил публичные собрания в количестве более 25 человек и закрыл все границы. С 23 марта были приостановлены все рейсы. Только грузовые суда могут пересечь границу и причалить по морю. Белизцам по-прежнему разрешено возвращаться в Белиз, но жителям не будет разрешено покидать страну, если только это не связано с чрезвычайными обстоятельствами.

30 марта по всей стране было объявлено чрезвычайное положение, а также введён комендантский час с 8 часов вечера до 5 часов утра.

Комендантский час был установлен с 1 по 30 апреля. Время его действия осталось с 8 часов вечера до 5 часов утра.

В начале апреля Правительство объявило, что границы будут закрыты для всех путешественников, включая граждан Белиза, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Другие ограничения на поездки, включая карантин, были введены ещё в марте.

По сообщению от 24 апреля 2020 года Белиз закрыл свои порты въезда, за исключением границы Санта-Елена и международного аэропорта им. Филиппа Голдсона, которые, по данным Министерства здравоохранения Белиза, остаются открытыми. Грузовым судам разрешено использовать все порты прибытия.

Иностранцы, которые путешествовали в европейские страны, Гонконг, Китай, Иран, Японию, Южную Корею за последние 30 дней, не имеют права на въезд.

См. также

Примечания 

Белиз
Пандемия COVID-19 в Северной Америке
2020 год в Белизе
Эпидемии в Белизе
Здравоохранение в Белизе